

Sigle 
 Variabili IID – variabili indipendenti e identicamente distribuite

Informatica 
 IID – interface identifier, identificatore di interfaccia, un tipo di GUID